Бетани Маттек-Сандс и Луция Шафаржова — победительницы турнира.

Общая информация 
Первый номер посева и победительницы двух последних розыгрышей Роберта Винчи и Сара Эррани выбыли в третьем раунде, проиграв немецкому дуэту Юлия Гёргес и Анна-Лена Грёнефельд (№ 16 посева). Титул чемпионок разыграли в финале пара Бетани Маттек-Сандс и Луция Шафаржова, а также Чжань Юнжань и Чжэн Цзе (№ 14). Китаянка Чжэн ранее уже выигрывала парный турнир в 2006 году (совместно с Янь Цзы, а Чжань играла в финале в 2007 (с Чжуан Цзяжун). Несмотря на больший опыт выступлений на Австралийском чемпионате победу одержали Маттек-Сандс и Шафаржова. В соревнованиях приняло участие семь представительниц России, лучше всех выступить удалось дуэту Елена Веснина и Екатерина Макарова (№ 3 посева), который дошёл до четвертьфинала.

Посев 

  Сара Эррани /  Роберта Винчи (Третий раунд)
  Се Шувэй /  Саня Мирза (Второй раунд)
  Елена Веснина /  Екатерина Макарова (Четвертьфинал)
  Флавия Пеннетта /  Мартина Хингис (Третий раунд)
  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Четвертьфинал)
  Гарбинье Мугуруса /  Карла Суарес Наварро (Второй раунд)
  Каролин Гарсия /  Катарина Среботник (Третий раунд)
  Квета Пешке /  Чжань Хаоцин (Первый раунд)

<ol start="9">
  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая ''(Третий раунд)
  Тимея Бабош /  Кристина Младенович ''(Второй раунд)
  Анабель Медина Гарригес /  Ярослава Шведова ''(Второй раунд)
  Алла Кудрявцева /  Анастасия Павлюченкова ''(Третий раунд)
  Барбора Заглавова-Стрыцова /  Михаэлла Крайчек ''(Полуфинал)
  Чжань Юнжань /  Чжэн Цзе ''(Финал)
  Кимико Датэ-Крумм /  Кейси Деллакква ''(Второй раунд)
  Юлия Гёргес /  Анна-Лена Грёнефельд (Полуфинал, отказ)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Моника Адамчак /  Оливия Роговска (Второй раунд)
  Найкта Бейнс /  Сара Томич (Первый раунд)
  Кимберли Биррелл /  Присцилла Хон (Первый раунд)
  Дарья Гаврилова /  Сторм Сандерс (Первый раунд)
  Мэддисон Инглис /  Александра Нанкэрроу (Первый раунд)

<ol start="6">
  Эбби Майерс /  Джессика Мур ''(Первый раунд)
  Е Цююй /  Ян Чжаосюань ''(Первый раунд)
  Мария Иригойен /  Ромина Опранди ''(PR, Первый раунд)
  Татьяна Мария /  Йоана Ралука Олару ''(PR, Первый раунд)
 ''' Бетани Маттек-Сандс /  Луция Шафаржова (PR, Титул)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые